Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1992 wurde vom 10. bis 11. Februar auf der Piste La face de Bellevarde in Val-d’Isère ausgetragen.

Das Rennen bestand aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomläufen. Die Zeit im Abfahrtslauf sowie die Gesamtzeit aus beiden Slalomläufen wurden in Punkte umgerechnet, Sieger wurde der Athlet mit den wenigsten Punkten.

Wegen starken Schneefalls in der Nacht vor dem Abfahrtslauf, musste die Piste neu präpariert werden, wodurch der Start sich um zwei Stunden nach hinten verschob. Als Favorit wurde der amtierende Weltcupsieger in der Kombination Marc Girardelli aus Luxemburg gehandelt. Jedoch stürzte der Luxemburger gleich Abfahrtslauf und schied somit aus. Der Schweizer Paul Accola, der als Weltcupführender in der Kombination ins Rennen ging, beendete den Abfahrtslauf als Fünfter. In seinem ersten Slalomlauf stieg er, nachdem er ein Tor verpasst hatte, wieder auf und erreichte das Ziel mit einem Rückstand von 8 Sekunden auf den Titelverteidiger Hubert Strolz aus Österreich. Strolz verpasste allerdings im zweiten Durchgang ein Tor und wurde somit disqualifiziert. Diese Patzer nutzte der eher unbekannte Südtiroler Italiener Josef Polig, der Olympiasieger wurde. Auf dem Silberrang landete sein ebenfalls eher unbekannte Landsmann Gianfranco Martin. Steve Locher aus der Schweiz gewann Bronze.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Alpine Kombination (Männer)